Die italienische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko:

Qualifikation 

Als Weltmeister der Weltmeisterschaft 1982 war Italien automatisch für das Turnier qualifiziert.

Aufgebot

Italienische Spiele bei der WM 1986

Vorrunde 
Italien bestritt als Titelverteidiger das Eröffnungsspiel der WM gegen Bulgarien.

 Italien – Bulgarien 1:1 – Tore: 1:0 Altobelli (43. Min.), 1:1 Sirakow (85. Min.)
 Italien – Argentinien 1:1 – Tore: 1:0 Altobelli (5. Min. per Foulelfmeter), 1:1 Maradona (34. Min.)
 Italien – Südkorea 3:2 – Tore: 1:0 Altobelli (18. Min.), 1:1 Choi (61. Min.), 2:1 Altobelli (73. Min.), 3:1 Cho Kwang-rae (82. Min. – Eigentor), 3:2 Huh (89. Min.)

Italien qualifizierte sich als Gruppenzweiter hinter dem späteren Weltmeister Argentinien.

Achtelfinale 
Gegner im Achtelfinale war der aktuelle Europameister Frankreich.

 Italien – Frankreich 0:2 – Tore: 0:1 Platini (14. Min.), 0:2 Stopyra (57. Min.)

1986
Italien